

Янгі-Аул — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Янгі-Аул — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Янгі-Аул — хутір, Куюргазинський район, Башкортостан
 Янгі-Аул — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан

Див. також 
 Янаул (значення)
 Янгі-Юл